Il termine Marias, spesso anche Marías, può riferirsi a:

Geografia
Dos Marias – città della Costa Rica
Isole Marías – arcipelago del Messico
Las Marías – comune di Porto Rico
Marias – fiume statunitense del Montana
Três Marias – municipio brasiliano del Minas Gerais

Persone
Fernando Marías – scrittore e sceneggiatore spagnolo
Javier Marías – scrittore spagnolo